Die Abkürzung BKU bezeichnet:

 Bund Katholischer Unternehmer, ein überparteilicher christlicher Interessenverband
 Die Bürgerkartenumgebung, eine für die Verwendung der österreichischen Signaturkarten (z. B. Bürgerkarte) notwendigen Software

BKU